Тыргу-Бужор () — город в Румынии в составе жудеца Галац.

История 
В 1844 году селение получило право на организацию ярмарки.

В 1968 году селение получило статус города.

Известные уроженцы 
 Еремия Григореску (1863—1919) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны, военный министр Румынии.

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Галац (жудец)